La gara di nuoto dei 100 metri stile libero femminili dei campionati mondiali di nuoto 2019 è stata disputata il 25 luglio e il 26 luglio presso il Nambu International Aquatics Centre di Gwangju. Vi hanno preso parte 93 atlete provenienti da 85 nazioni.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Note 

Stile libero 100 F